limonade (drank), een drank
 Limonade (Haïti), een gemeente in Haïti
 Limonade (lied), een lied van Snelle uit 2021